Robert-Koch-Straße 18 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Robert-Koch-Straße 18 (Gelsenkirchen)
 Robert-Koch-Straße 18 (Pulsnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pulsnitz
 Robert-Koch-Straße 18 (Schwarzenberg/Erzgeb.), siehe Schwarzenberg/Erzgeb.
 Robert-Koch-Straße 18 (Wilkau-Haßlau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wilkau-Haßlau#09266488
 Robert-Koch-Straße 18 (Witten), siehe Liste der Baudenkmäler in Witten